

Минарал — село, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Минарал — станційне селище, Мойинкумський район, Жамбильська область

Див. також 
 Минаральський сільський округ